Cette liste reprend les 566 joueurs de football qui ont évolué au KV Courtrai depuis la fondation du club.

Date de mise à jour des joueurs et de leurs statistiques :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Annexes

Sources 
  Fiche du KV Courtrai sur WorldFootball

Courtrai
KV Courtrai